Запруды:
 Запруды — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Запруды — небольшой район Коломны, находящийся в северной части города.

См. также 
 Запруда (значения)